Цукидзи:

 Цукидзи — исторический район Токио на территории современного специального района Тюо.
 Цукидзи — железнодорожная станция на линии Хибия расположенная в специальном районе Тюо, Токио.